

Articles connexes 
 Liste des wilayas d'Algérie
 Liste des wilayas d'Algérie par population
 Liste des wilayas déléguées d'Algérie
 Liste des codes téléphoniques des wilayas d'Algérie

Wilayas Algerie superficie
Wilayas superficie